Brasília — capital do Brasil
 Brasiliense Futebol Clube — clube de futebol brasileiro
 Brasiliense (editora) — editora brasileira
 Correio Braziliense — jornal impresso brasileiro

Desambiguações de gentílicos